Kong kan syfta på:

Kong (mahjong) – fyra stenar ur samma serie och med samma valör i mahjong
Kong (stad)  – en stad i regionen Savanes i Elfenbenskusten
Kong (tecknad serie) –  tecknad serie om en stenålderpojke
Kong (djurleksak)  – ett sortiment av hund- och kattleksaker
Kong – namnet på skräckfilmsapan, se King Kong

Geograf
Kong (vattendrag i Kamerun, Östra regionen, lat 5,72, long 14,63)
Kong (vattendrag i Kamerun, Östra regionen, lat 4,20, long 13,03)
Kong (vattendrag i Kamerun, Södra regionen, lat 2,65, long 11,73)
Kong (vattendrag i Kamerun, Södra regionen, lat 2,58, long 11,80)